Зарецький (Зарецька) — слов'янське прізвище. Відомі носії:

 Зарецький Віктор Іванович (1925—1990) — український живописець.
 Зарецький Дмитро Євгенійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зарецький Іван Антонович (1857—1936) — археолог, етнограф, земський і громадський діяч, дійсний член ПВАК та ряду наукових товариств Росії, почесний громадянин Полтави (1902 р.).
 Міхась Зарецький (1901—1937) — білоруський радянський письменник. Член Союзу письменників СРСР (1934).
 Зарецький Олексій Вікторович — український мовознавець, культуролог, громадський діяч; біограф та дослідник творчості своїх батьків.
 Зарецький Петро Оникійович (1800 — після 1854) — генерал-майор.
 Зарецький Роман Ігорович (нар. 1983) — ізраїльський фігурист, що виступає у танцях на льоду в парі зі своєю сестрою Олександрою Зарецькою.

 Зарецька Ірина Ігорівна — українська та азербайджанська каратистка.
 Зарецька Олександра Ігорівна (нар. 1987) — ізраїльська фігуристка.

Примітки 

Слов'янські прізвища